Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Uniwersytet Rolniczy w Grodnie

Zobacz też:
 Akademia Rolnicza
 Wyższa Szkoła Rolnicza